Эскадренный миноносец «Данкан» () — американский эсминец типа «Бристоль».

Заложен на верфи Federal Shipbuilding, Kearny, Кирни 31 июля 1941 года. Спущен 20 февраля 1942 года, вступил в строй 16 апреля 1942 года.

11 октября 1942 года тяжело поврежден артиллерийским огнём японских кораблей — тяжелого крейсера «Furutaka» и эсминца «Hatsuyuki». 12 октября 1942 года затонул от полученных повреждений близ острова Гуадалканал после боя у мыса Эсперанс.

Из ВМС США исключён 7 декабря 1942 года.

Ссылки 
 
 

Эскадренные миноносцы типа «Гливс»